Deux destroyers de l'US Navy ont été nommés USS Cole. Le premier fut nommé en l'honneur d'Edward B. Cole, un officier des Marines durant la Première Guerre mondiale, et le second en l'honneur du sergent Darrell S. Cole, un sous-officier du corps des Marines qui reçut la Medal of Honor à titre posthume.

 L', un destroyer de la classe Wickes lancé en 1919 et retiré du service en 1945 ;
 L', un destroyer lance-missile de classe Arleigh Burke lancé en 1995 qui fut attaqué par une embarcation piégée le .

Voir aussi 

 L', un destroyer d'escorte de la classe Buckley lancé en 1943 et retiré du service en 1948.
 

Cole